

Sigle
 Thermionic specific detector – rivelatore termoionico

Codici
 tsd – codice ISO 639-3 del dialetto zaconico